Los términos Sai o sai pueden hacer referencia a:

 Sai (Aomori) es una población japonesa.
 Sai (Orne) es una población francesa.
 El arma blanca sai utilizada en artes marciales japonesas.
 Sai o Li, una minoría étnica china.
  Isla de San Andrés (Colombia), San Andrés Isla, Colombia.

Ficción
 Sai Jōnouchi, del manga y anime Angelic Layer.
 Hinoki Sai, del anime Betterman.
 Fujiwara no Sai, del manga y anime Hikaru no Go.
 Sai, del manga y anime Naruto.

Otros 
 por sigla o nomenclatura SAI.